Ел Авентуреро има више значења:

 Ел Авентуреро (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Авентуреро (Виља де Аљенде), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Авентуреро (Хуарез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Авентуреро (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Авентуреро (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику